Antretter ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Antretter (* 1939), deutscher Politiker
 Thomas Antretter (* 1967), österreichischer Ingenieur und Hochschullehrer
 Torben Antretter (* 1992), deutscher Unternehmer, Wirtschaftswissenschaftler und Autor